Jonathan Paredes Bernal (nacido el 14 de agosto de 1989) es un clavadista mexicano que ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación Barcelona 2013 y medalla de plata en Kazán 2015.

Referencias 

Saltadores de México
Deportistas de Ciudad de México